

Patronyme
Hogg est un nom de famille écossais notamment porté par :
 Allister Hogg (né en 1983), joueur de rugby à XV international écossais ;
 George Bradley « Brad » Hogg (né en 1971), joueur de cricket australien ;
 Brenda Hogg, homme politique canadien (:en:Brenda Hogg) ;
 Edward Hogg (1979-), acteur britannique ;
 George Hogg, (1914-1945), journaliste britannique ;
 Gordon Hogg (1946-), homme politique canadien ;
 Helen Sawyer Hogg (1905-1993), astronome canadienne ;
 Henry Roughton Hogg (1850-1923), arachnologiste amateur britannique ;
 Ian Hogg (1989- ), footballeur international néo-zélandais ;
 Ian Hogg (1937- ) acteur britannique ;
 James Hogg (1770-1835), poète et romancier écossais ;
 James Stephen Hogg (1851-1906), gouverneur du Texas de 1891 à 1895 (:en:Jim Hogg) ;
 Jefferson Davis « Boss » Hogg, personnage fictif, maire dans la série Shérif, fais-moi peur ;
 Joanna Hogg (née en 1960), réalisatrice britannique
 John Hogg (1800-1869), naturaliste britannique ;
 John Hogg (né en 1949), homme politique australien (:en:John Hogg) ;
 Paul Hercule Hogg (1892-1985), peintre et dessinateur suisse ;
 Peter Hogg (1939-2020), avocat, écrivain et expert juridique canadien ;
 
 Robert Bob Hogg, homme politique australien (:en:Bob Hogg) ; 
 Steven Hogg (né en 1985), footballeur anglais ;
 Stuart Hogg (né en 1992), un joueur de rugby à XV international écossais ;

Toponyme

Comté de Jim Hogg, comté du Texas ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme